Oresztész, görög mitológiai alak
 Oresztész, Euripidész tragédiája
 Oresztész, történelmi személy Thesszáliában
 Oresztész, római prefektus Alexandriában
 Oresztész makedón király az i. e. 4. század elején
 Oresztész, keresztnév

Lásd még:
 Oreszteia, Aiszkhülosz drámája
 Oresztész, Szophoklész Élektra című drámájának szereplője
 oreszták, ókori görög nép, amely Oresztészről kapta a nevét
 Oresztisz, az oreszták lakhelye